Herbert von Borch ist der Name folgender Personen:

* Herbert von Borch (Diplomat) (Herbert Cuno Eberhard von Borch; 1876–1961), deutscher Diplomat 
 Herbert von Borch (Soziologe) (Herbert Hermann von Borch; 1909–2003), deutscher Soziologe, Journalist und Publizist